

Codici 
 NEU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sam Neua (Laos)

Musica 
Neu! – gruppo musicale krautrock tedesco
Neu! – album dei Neu! del 1973

Persone
Andrew Neu – ginnasta e multiplista statunitense
Bobby Neu – cestista statunitense
János Neu – calciatore, dirigente sportivo e allenatore di calcio ungherese
Sonsee Neu – attrice tedesca